El término en inglés clue (literalmente: «prueba», «pista» o «indicio») puede referirse a:

 Clue, el título estadounidense de Cluedo, un juego de tablero británico;
 Clue, una película estadounidense de 1985, basada en el juego de tablero;
 Clue Club, una serie estadounidense de animación producida por Hanna-Barbera en 1976.